Peter Phillips peut désigner :
 Peter Phillips (1977-), fils de la princesse Anne du Royaume-Uni ;
 Peter Phillips (1920-2012), auteur de science-fiction ;
 Peter Phillips (1939-), artiste de pop art ;
 Peter Phillips (1953-), chef de chœur fondateur de l'ensemble The Tallis Scholars et musicologue.

Voir aussi 
 Peter Philips (1560-1628), compositeur anglo-flamand